

Lokalizacje

Australia 
 Ryde – dzielnica Sydney

Niemcy 
Duńska nazwa miejscowości:
 Rüde

Wielka Brytania 
 Ryde – miasto

Zobacz też 
 Rüde